Victor Núñez est un footballeur costaricien né en 1980.
 Victor Nunez est un réalisateur américain né en 1945.